Gulen kan syfta på: 

 Gulens kommun - en norsk kommun
 Fethullah Gülen - en turkisk predikant, tidigare imam, författare och politisk aktivist